Разбойна — топоним в Болгарии:
 Разбойна (гора)
 село
 Разбойна (Бургасская область)
 Разбойна (Тырговиштская область)